

Географія 
 Берр-лез-Альп (фр. Berre-les-Alpes) — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи.
 Ла-Саль-лез-Альп (фр. La Salle les Alpes) — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи.
 Шатору-лез-Альп (фр. Châteauroux-les-Alpes) — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи.
 Обна-лез-Альп (фр. Aubenas-les-Alpes) — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Альпи Верхнього Провансу.
 Безоден-лез-Альп (фр. Bézaudun-les-Alpes) — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи.
 Сент-Андре-лез-Альп (фр. Saint-André-les-Alpes) — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Альпи Верхнього Провансу.

Особи 
 Гюндюз Альп або Гюндюзальп () — батько Ертогрула і дід засновника османської держави, Османа I.

Інше 
 Прапор Рона-Альп — прапор регіону Ельзас на північному сході Франції, що межує з Італією і Швейцарією.